

Toponymie

de la voïvodie de Łódź
 Gucin est un village dans le powiat de Łask

de la voïvodie de Mazovie
 Gucin est un village dans le powiat de Grójec.
 Gucin est un village dans le powiat de Płońsk.

de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Gucin est un village dans le powiat d'Ostróda.